Il doppio dell'Open Prévadiès 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Adrian Cruciat e Daniel Muñoz de la Nava erano i detentori del titolo. Muñoz-De La Nava non ha partecipato.

Cruciat ha fatto coppia con Adrian Ungur, ma ha perso nel 1º turno contro Luczak e Sirianni.

David Martin e Simon Stadler hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Peter Luczak e Joseph Sirianni.

Teste di serie

 Eric Butorac /  Travis Rettenmaier (semifinali)
 Olivier Charroin /  Nicolas Tourte (quarti di finale)

 Dušan Karol /  Jaroslav Pospíšil (quarti di finale) 
 Miguel Ángel López Jaén /  Carlos Poch-Gradin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2009